Hollands håndboldlandshold for mænd er det mandlige landshold i håndbold for Holland. Det repræsenterer landet i internationale håndboldturneringer. Det reguleres af Nederlands Handbal Verbond.

Resultater

VM 
 1961: 11.-plads
2023:14.-plads

EM 
 2020: 17.-plads
 2022: 10.-plads

Eksterne henvisninger 
 Nederlands Handbal Verbond 

Herrehåndboldlandshold
Landshold (herrer)